«Crying in the Club» () — дебютный сольный сингл кубино-американской певицы Камилы Кабелло (экс-участница группы Fifth Harmony), вышедшая 19 мая 2017 года в цифровом формате в качестве лид-сингла с её предстоящего дебютного альбома The Hurting. The Healing. The Loving. (2017) и 23 мая на радио. 15 августа 2017 года песня выиграла награду Teen Choice Awards.

История 
Песня вышла 2 июня 2017 года как лид-сингл с её предстоящего дебютного альбома The Hurting. The Healing. The Loving. (2017). «Crying in the Club» это среднетемповый танцевальный поп-трек и dancehall. В ней сэмплируется «Genie in a Bottle» (Christina Aguilera).
Песня получила положительные и смешанные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Billboard,, Rolling Stone, Rap-Up,  Spin, Idolator.

Итоговые списки

Награды и номинации 
Teen Choice Awards

Чарты и сертификации

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 

Песни 2017 года
Песни, написанные Сией
Синглы Epic Records
Песни Камилы Кабельо
Песни, написанные Бенни Бланко
Песни, написанные Cashmere Cat
Песни, спродюсированные Cashmere Cat
Дебютные синглы 2017 года
Песни о танце
Песни, написанные Камилой Кабельо